Ústředních hřbitovů je více:

Česká republika
 Ústřední hřbitov (Brno)
 Ústřední hřbitov (České Budějovice)
 Ústřední hřbitov (Hradec Králové–Kukleny)
 Ústřední hřbitov (Jihlava)
 Ústřední hřbitov (Karlovy Vary)
Ústřední hřbitov (Liberec)
 Ústřední hřbitov (Olomouc–Neředín)
 Ústřední hřbitov (Slezská Ostrava)
 Ústřední hřbitov (Plzeň)
 Ústřední hřbitov (Ústí nad Labem)
 Centrální hřbitov v Pardubicích

Evropa
 Ústřední hřbitov (Vídeň)